Кунімі (Наґасакі)
 Кунімі (Ойта)
 Кунімі (Фукусіма)